Les Commissions pour l'avifaune sont les organismes chargés de recueillir les données d'observation aviaire.
Commission de l'avifaune française
Commission de l'avifaune suisse
Commission pour l'avifaune belge

Ornithologie